Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2006 года среди женщин — третий в истории Олимпийских игр турнир по хоккею с шайбой, проведённый среди женских сборных. В турнире выступали восемь сборных, разделённых на две группы. Золотые медали предсказуемо завоевала сборная Канады, а вот сборная Швеции стала серебряным призёром, победив сборную США по буллитам в полуфинале и заставив американок играть в матче за 3-е место (американки победили Финляндию).

Квалификация 
Четыре сильнейшие команды после ЧМ-2004 и Италия, как хозяйка Олимпийских игр, квалифицировались на Олимпийский турнир. Ещё три команды определялись после отборочного этапа.

Отборочный этап 
12 команд, занявшие места с 5 по 16 после ЧМ-2004, поделённые на три группы, должны были определить 3 команды. После отказа Южной Кореи (15 место) и Дании (16 место) в отборочный турнир попала команда Словении (26 место). В связи с этим в одной группе играли только 3 команды.

На Олимпийский турнир квалифицировались команды Швейцарии, Германии и России.

Олимпийский турнир 
8 команд разделенных на 2 группы по 4 команды по системе "каждый с каждым" определяли 4 команды, которые на этапе плей-офф разыгрывали медали. Команды, занявшие в группах 3 и 4 места, разыгрывали 5-8 места на олимпийском турнире.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Ссылки 
 IIHF Official Site
 Complete results
 
 IIHF results index for 2006

Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 2006